Самков — русская фамилия; имеет женскую форму Самкова. Известные носители:

 Самков, Василий Иванович (1918—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 Самков, Павел Платонович (1917—?) — первый секретарь Коми-Пермяцкого окружкома КПСС (1961—1967).
 Самков, Сергей Александрович (1917—1981) — Герой Советского Союза.